Nancha Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Lianhe (häradshuvudort), Heilongjiang, 
 Nancha Qu (härad i Kina), Heilongjiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar